San Pedro Sacatepéquez puede referirse a dos municipios guatemaltecos:
San Pedro Sacatepéquez, municipio del departamento de Guatemala, y a
San Pedro Sacatepéquez, municipio del departamento de San Marcos.